Czarna Przełęcz (słow. Čierne sedlo, Nižné Čierne sedlo) – przełęcz w słowackich Tatrach Wysokich
 Czarny Przechód (słow. Čierne sedlo, Vyšné Čierne sedlo) – przełęcz w słowackich Tatrach Wysokich